Шугал́ей () — фамилия.

Известные носители 
 Шугалей, Людмила Николаевна (род. 1965) — генерал-майор медицинской службы, начальник военно-медицинского управления Службы безопасности Украины, заслуженный врач Украины.
 Шугалей, Надежда Викторовна (род. 1990) — российская лыжница и биатлонистка, чемпионка России по лыжным гонкам на лыжероллерах, призёр чемпионата России по биатлону.
 Шугалей, Максим Анатольевич (род. 1966) — российский социолог, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей.

См. также 
 Шугалей и Шугалей-2 — серия художественных фильмов.